Lisovići est un toponyme qui peut désigner :
Lisovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lisovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.